La Quarta Via  è una rock band underground italiana, formatasi a Livorno nel 1994. Nascono dalla collaborazione del chitarrista e scrittore Alessio Santacroce, col cantante Alessandro "Isa" Ponzuoli ed il tastierista Massimo "Max" Simoncini; successivamente si aggiungono alla formazione la bassista Susy Barsanti, il batterista Leandro Bartorelli (subentrato a Leandro Partenza) e il violista Andrea Cattani. Nel 2013 cambia la formazione e subentrano Alessandro Brilli alla batteria e Andrea Gorini alle tastiere.

Storia del gruppo
Nel 1999 esce, il primo singolo della band intitolato Le strade di Menfi pubblicano una trilogia sulle sfumature del pensiero umano, iniziando con Viaggio fuori dal corpo, partecipano a Etnofestival, M.e.i. fest, Rock nella fortezza, Live Fest, Sound's Festival, Telethon. Nel 2002 esce Il suono delle ombre, secondo capitolo della trilogia.

Nel 2004 iniziano i lavori al terzo album dopo alcune divergenze finite in tribunale riprende. Scrivono Il sangue dell'Africa e parte il progetto omonimo con cui la band offre il suo contributo alla O.N.G. Anthropos per la costruzione di scuole in Sudan. Nel 2008 viene realizzato Anthropos e nel 2010 I Giudici, compreso nell'omonimo racconto di Alessio Santacroce con i quali donano quasi 20.000 euro al vescovo missionario Cesare Mazzolari della diocesi di Rumbek.

Formazione 
 Alessio Santacroce - chitarra  
 Alessandro (Isa) Ponzuoli - voce 
 Andrea Gorini - tastiere  
 Andrea Cattani - viola  
 Susanna (Susy) Barsanti - basso
 Alessandro Brilli - batteria

Collegamenti esterni 
 
 
 

Gruppi e musicisti della Toscana